La désignation de Bayer Gamma Normae (γ Nor / γ Normae) est partagée par deux étoiles de la constellation de la Règle :
 γ Normae
 γ Normae

Homonymie stellaire
Constellation de la Règle
Normae, Gamma